АПА — аббревиатура, может означать:

 Американская психиатрическая ассоциация
 Американская психологическая ассоциация
 Американская психоаналитическая ассоциация
 Азиатская парламентская ассамблея
 Агентство Азери-Пресс ()
 Аэродромный пусковой агрегат — силовая установка, служащая для запуска двигателей летательных аппаратов.
 Ассоциация профессиональных актуариев  — саморегулируемая организация актуариев, зарегистрирована под номером 1 в государственном реестре саморегулируемых организаций актуариев.

См. также 
 Апа — река в Южной Америке.
 Апа, Кей Джей (род. 1997) —новозеландский актёр.
 апа — тюркское слово, означающее старшую женщину (тётя, мать).

Примечания